Bellingwolde (dorp)
 Bellingwolde (waterschap)